Парламентские выборы в Германии 1928 года состоялись 20 мая. В них участвовали большинство тогдашних политических партий. Большинство получила СДПГ, но это большинство не было абсолютным (немногим менее 30% мест в Рейхстаге). Формирование коалиционного правительства не представляло формальных затруднений, однако почти с самого начала в нём выявились трения между «веймарской коалицией» (СДПГ, католическая партия Центра и Немецкая демократическая партия) и более правой Немецкой народной партией.

Кроме СДПГ, электоральный успех сопутствовал коммунистам и консервативной Имперской партии среднего класса. Немецкая национальная народная партия осталась на формальном втором месте, но снизила представительство в Рейхстаге с 20% до 14% голосов.

Незадолго до того реформированная Национал-социалистическая партия участвовала в выборах, однако сумела провести в Рейхстаг лишь 12 депутатов. Возможная причина состоит в том, что Гитлер мало интересовался этими выборами, предпочтя сосредоточиться на упрочении своих позиций внутри партии.

Результаты выборов 

Выборы 1928 года
Выборы в Германии